Brühne bezeichnet:
 Brühne (Orke), Zufluss der Orke im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Brühne ist der Name folgender Personen:
 Christian Friedrich Brühne (1830–1896), deutscher Landwirt und Politiker
 Frank Brühne (1941–2017), deutscher Kameramann 
 Friedrich Brühne (1855–1928), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Brühne (1904–1995), deutscher Politiker (SPD)
 Lothar Brühne (1900–1958), deutscher Filmkomponist
 Vera Brühne (1910–2001), mutmaßliche Doppelmörderin, Exfrau von Lothar Brühne

Siehe auch:
 Brüne,
 Brune